GCC je lahko kratica za:

 GNU Compiler Collection (angleško Prevajalniška zbirka GNU)
 Gimnazija Celje-Center